Оранжере́йная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Оранжерейная улица — улица в Минске.

Россия 
 В Москве:
 Оранжерейная улица — улица в районе Косино-Ухтомский.
 Оранжерейная улица — улица в районе Вешняки.
 В Санкт-Петербурге:
 Оранжерейная улица — улица в Ломоносове.
 Оранжерейная улица — улица в Пушкине.
 Оранжерейная улица — улица в Сестрорецке.
 Оранжерейная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Оранжерейная улица — улица в Днепре.
 Оранжерейная улица — улица в Киеве.
 Оранжерейная улица — улица в Николаеве.